Џеф Дејвис има више значења:
 Округ Џеф Дејвис (Џорџија)
 Округ Џеф Дејвис (Тексас)